Вийот:
 Вийот — исчезнувший язык, принадлежавший к алгской семье.
 Вийот — индейское племя в США.